Коэффициент Хилла — безразмерная величина, характеризующая кооперативность связывания лиганда ферментом или рецептором. Назван в честь английского физиолога Арчибальда Хилла. Положительная кооперативность характеризуется тем, что при присоединении лиганда к одному из активных центров фермента присоединение последующих лигандов к остальным активным центрам облегчается.

Коэффициент Хилла может принимать следующие значения:
  — Положительный кооперативный эффект: Присоединение одной молекулы лиганда к активному центру фермента увеличивает сродство к лиганду остальных активных центров.
  — Отрицательный кооперативный эффект: Присоединение одной молекулы лиганда к активному центру фермента уменьшает сродство к лиганду остальных активных центров.
  — Отсутствие кооперативного эффекта: Сродство фермента к лиганду не зависит от уже присоединённых молекул лиганда.

Ссылки 
 

Биохимия
Биокатализ
Безразмерные величины в химии